Blake Ahearn – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Charlie Ahearn – regista, artista e scrittore statunitense
 Jack Ahearn – pilota motociclistico australiano
 Jack Ahearn – cestista statunitense